Cabot est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bruce Cabot (1904 - 1972), acteur américain
 Christina Cabot (née en 1969), actrice américaine
 
 Henri Cabot de Dampmartin (1755 – 1825), homme politique français
 Henry Cabot Lodge Jr (1902-1985), homme politique américain
 Jean Cabot (1440-1498), navigateur et explorateur vénitien
 John Moors Cabot (1901-1981), diplomate américain.
 Jérémy Cabot (né en 1991), coureur cycliste français
 Jimmy Cabot (né en 1994), footballeur français
 Lilla Cabot Perry (1848 – 1933), peintre américaine
 Meg Cabot (née en 1967), écrivain américain
 Morgane Cabot (née en 1987), actrice et chanteuse française
 Ricardo Cabot (né en 1949), joueur espagnol de hockey sur gazon
  (1784-1863), homme d'affaires américain ;
 Sébastien Cabot (1477-1557), navigateur et explorateur britannique, fils de Jean Cabot
 Susan Cabot (1927-1986), actrice américaine;
 Vincent Cabot (?-1620), juriste français du  né à Toulouse;

Personnage de fiction 
 William Cabot, personnage de fiction dans plusieurs films dont La Somme de toutes les peurs.

Toponymes

Détroit de Cabot, situé dans l'est du Canada, large d'environ 110 kilomètres entre le Cap Ray, l'île de Terre-Neuve et l'île du Cap-Breton.
 Piste Cabot
 Réserve naturelle provinciale Cabot Head
 Square Cabot
 Tour Cabot (Terre-Neuve)

Cabot, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia nommé en l'honneur de Jean Cabot.

Cabot, une ville en Arkansas.
 Cabot, une localité en Pennsylvanie.
 Cabot, une ville dans le Vermont.

A Marseille, Le Cabot
 A La Réunion, village de Bé Cabot, près du village de Mare à Martin
 le Cabot, affluent de la Nuéjouls sous-affluent du Tarn

Royaume-Uni 
 Londres
 1 Cabot Square
 25 Cabot Square
 Tour Cabot (Bristol)

Animaux 
 Cabot : un poisson d'eau douce, un des noms locaux du chevesne.
 Cabot : un poisson marin
 Mot argotique désignant le chien.

Divers 
 En français, cabot est un terme argotique désignant un acteur jouant avec une exubérance abusive. Voir cabotin.
 En créole réunionnais, cabot peut désigner le sexe masculin. L'origine est le mot portugais "cabo" qui veut dire le cap ou la pointe.
 Anneau de Cabot : structure dans un globule rouge

 L' est un ancien port-avions léger américain
 Cabot Corporation, entreprise américaine dans le domaine de la chimie fine
 Cabot-Caboche, roman de Daniel Pennac paru en 1982

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis